Berliner Torturm steht für:

 Berliner Torturm (Altlandsberg), Brandenburg
 Berliner Turm (Burg bei Magdeburg) in Burg, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Berliner Tor
 Berliner Turm